— итальянский писатель.
 Морселли, Энрико (1852—1929) — итальянский психиатр и антрополог, профессор.

Примечания